Гру́нерт, Ґрунерт () — німецьке прізвище.

Відомі особи 

 Йоганн Август Грунерт (1797—1872) — німецький математик і фізик.
 Карл Грунерт (1865—1918) — німецький письменник.
 Фріц Грунерт (; 1930—2001) — німецький політик.
 Юліус Теодор Грунерт (1809—1889) — німецький науковець, дослідник лісу.

Німецькі прізвища